Langerhansia är ett släkte av ringmaskar. Langerhansia ingår i familjen Syllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Langerhansia